Лос Умедос има више значења:

 Лос Умедос (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Умедос (Тепик), насеље у савезној држави Најарит у Мексику